{{Szlachcic infobox
 |imię               = Iwaszko Wiażewicz
 |wszystkie imiona   = 
 |imię oryginalne    = 
 |grafika            = 
 |opis grafiki       = 
 |herb               = POL COA Leliwa.svg
 |opis herbu         = Leliwa
 |tytuł              = 
 |dynastia           = 
 |rodzina            = Wiażewiczowie herbu Leliwa
 |data urodzenia     = 
 |miejsce urodzenia  = 
 |data śmierci       = 
 |miejsce śmierci    = 
 |ojciec             = Wiaż
 |matka              = 
 |mąż                = 
 |żona               = 
 |dzieci             = 
 |rodzeństwo         = HlebFedor
 |faksymile          = 
 |opis faksymile     = 
 |odznaczenia        = 
 |commons            = 
}}

Iwaszko Wiażewicz herbu Leliwa (zm. przed 30 maja 1482 roku) – bojar wielkolitewski, marszałek hospodarski (1452–1477), namiestnik smoleński (1460–1466 i 1469–1472), wojewoda trocki (po 1466–przed 30 maja 1482).

Życiorys 

Iwaszko pełnił za życia wiele funkcji dygnitarskich. W latach 1452–1477 był marszałkiem hospodarskim. Od tego samego roku występował jako członek rady hospodarskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego jednakże pełnił ten urząd znacznie krócej, bo do 1466 roku. 

W latach 1460–1466, a następnie 1469–1472 pełnił namiestnictwo smoleńskie. Po roku 1466 zajmował pozycję wojewody trockiego, na której zasiadał do 30 maja 1482 roku.

Życie prywatne 
Iwaszko był protoplastą rodziny Wiażewiczów, których nazwa rodu pochodzi od imienia ojca Iwaszki – Wiaża. Miał dwóch braci, Hleba i Fedora.

Genealogia 

Genealogia rodzinna została utworzona na podstawie fragmentu Władsyława Semkowicza w Miesięczniku Heraldycznym.

Zobacz też 

 ród herbowy
 heraldyka
 lista polskich herbów szlacheckich

Przypisy

Bibliografia 

 
 

Członkowie rady hospodarskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego
Marszałkowie hospodarscy (Wielkie Księstwo Litewskie)
Namiestnicy smoleńscy
Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego
Wiażewiczowie herbu Leliwa
Wojewodowie troccy (Wielkie Księstwo Litewskie)
Zmarli w XV wieku